Francesco De Angelis peut désigner :
 Francesco De Angelis (1959-), politicien italien ;
 Francesco De Angelis (1960-), navigateur italien.